Ignacio González González, een Spaans politicus
 Ignacio María González, een Uruguayaans voetballer
 Ignacio González (schermer), een Cubaans schermer